МТрЗ-6223 — российский высокопольный троллейбус большой вместимости для внутригородских пассажирских перевозок, серийно производившийся с 2002 по 2006 год и с 2010 по 2013 год на Московском троллейбусном заводе (МТрЗ) в Москве.

Общая информация 
Названием машины является аббревиатура полного названия завода-производителя вместе с индексом 6223 по общероссийскому рубрикатору подвижного состава автобусов и троллейбусов.

История 
Первоначально МТрЗ-6223-0000010 выпускались как КВР старых троллейбусов ЗиУ-682В (аналогично тому, как сейчас модернизируют до ЗиУ-682ГМ). Эти машины отличаются от свежевыпущенных скругленной крышей, когда у последних крыша была плоской. Помимо этого, в заводском номере присутствует буква М (что означает «модернизированный»). Самый первый МТрЗ-6223-0000010 работал в Москве под номером 3001 на 54 и 84 маршрутах. Он модернизирован из ЗиУ-682В0А № 3335 и имеет заводской номер 001М. С 2010 года троллейбусы МТрЗ-6223 полностью идентичны модели ЗиУ-682ГМ1.

Эксплуатация 
По состоянию на октябрь 2018 года, троллейбусы МТрЗ-6223 эксплуатируются в  Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Ульяновске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Улан-Баторе, Челябинске, Петрозаводске и Рубцовске.

Модификации 
МТрЗ-6223-0000010 — базовая модификация. Eсть разные машины с различными передними частями,с тонированными и нетонированными окнами и с разным количеством форточек в пассажирских окнах.

МТрЗ-6223С — опытная модификация троллейбуса с изменённым дизайном кузова и техническими характеристиками. Кузов изготовлен на МТрЗ, дособран в Барнауле на БТРМ. Привод ТрСУ новосибирской компании «АРС-ТЕРМ». При сборке, наряду с новыми, использованы некоторые детали старых машин.

Источники 
 http://transphoto.ru/ — база данных
 http://upper.metromost.com/ — фотоматериал
http://transphoto.ru/vehicle/143430/ - про МТрЗ-6223С

Троллейбусы МТРЗ